Sancha Sánchez puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:

 Sancha Sánchez de Pamplona (s.X-959<963), infanta de Pamplona.
 Sancha Sánchez de Castilla (1006-1027), infanta de Castilla y condesa consorte de Barcelona.